Крингуріле () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Крингуріле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Баба-Ана.